Rusyn peut être:

 Peuple rusyn, un peuple slave oriental
 Langue rusyn, une langue slave orientale
 Wikipédia en rusyn, la wikipédia en langue rusyn

Termes spécifiques
 Lemko-rusyn, un adjectif pour les Lemko-Rusyns (Lemkos)
 Boyko-rusyn, un adjectif pour les Boyko-Rusyns (Boykos)

Voir aussi 

 Russe (homonymie)
 Ruthène (homonymie)